Anšar (chiamato anche Anšur e Ansar) è dio mesopotamico del cielo. È sposato con sua sorella Kišar, dalla quale ebbe Anum, Enki e Antu; inoltre il suo araldo si chiama Gaga o Kaka e corrisponde al dio sumero Ušmu, dio con due volti .

Il Mito 
Nell'Enûma Eliš, Anšar decise di dare una Tavoletta dei Destini a Gaga se questo avesse informato tutti gli dèi dell'Arrivo di Marduk.

Dopo la liberazione, Gaga sarebbe andato a vivere da Nudimmud, che in alcuni passaggi dell'Enûma Eliš viene esplicitamente citato come figlio di An e quindi essere lo stesso Ea.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Divinità mesopotamiche
Divinità del cielo e del tempo